Уэстленд (Westland) — многозначный термин, может означать:

 Уэстленд — национальный парк в Новой Зеландии.
  — город в штате Мичиган.
 «Уэстленд» — британская компания, производитель летательных аппаратов.
 «Westland Lysander» — британский лёгкий самолёт.
 Westland Lynx — британский многоцелевой вертолёт.
 Westland Wessex — многоцелевой британский вертолёт. 
 Westland Whirlwind (истребитель) — британский двухмоторный одноместный истребитель.

См. также 
 Вестланд